Ceratostomataceae är en familj av svampar. Ceratostomataceae ingår i ordningen Melanosporales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratostomataceae